Jean Servais peut faire référence à :
 Jean Servais (1856-1946), magistrat et ministre d’État belge ;
 Jean Servais (1912-1976), comédien belge.